Patronyme français.

Charles Champaud (1865-19?), gymnaste suisse et enseignant en Bulgarie, qui a été le premier participant bulgare de l'histoire olympique moderne.
Claude Champaud (1929-2019), universitaire français, ancien président de l'Université de Rennes I, et Professeur de droit.

Homonymie de patronyme